Элеанор Агнес Гаратти-Сэвилл (; ) — американская пловчиха, двукратная олимпийская чемпионка в эстафете 4×100 метров вольным стилем в составе сборной США.

Биография 

Элеанор А. Гаратти родилась в 1909 году в Калифорнии в семье итальянского происхождения. В 1925—1929 годах побеждала в Чемпионатах США. На летних Олимпийских играх 1928 года она победила в эстафете 4×100 метров вольным стилем в составе сборной США и завоевала серебряную медаль в плавании 100 м вольным стилем, уступив соотечественнице Альбине Осипович. В 1929 году Гаратти установила новый мировой рекорд на дистанции 100 м вольным стилем, проплыв её быстрее чем за 1 минуту и 10 секунд. На летних Олимпийских играх 1932 года сборная США вновь победила в эстафете 4×100 метров вольным стилем. Элеанор была единственной участницей сборной, выступавшей в обеих играх. Она также заняла третье место в плавании 100 м вольным стилем, уступив соотечественнице Хелен Мэдисон и представительнице Нидерландов Виллемейнтье ден Ауден.

В 1992 году Элеанор Гаратти-Сэвилл была включена в Зал Славы мирового плавания. Скончалась в 1998 году в Калифорнии на 90-м году жизни. В 2000 году она была посмертно включена в .

Примечания 

Пловцы США
Олимпийские чемпионы от США
Олимпийские чемпионы по плаванию
Чемпионы летних Олимпийских игр 1928 года
Чемпионы летних Олимпийских игр 1932 года
Бронзовые призёры летних Олимпийских игр 1932 года
Серебряные призёры летних Олимпийских игр 1928 года
Пловцы на летних Олимпийских играх 1932 года
Пловцы на летних Олимпийских играх 1928 года
Включённые в Зал Славы мирового плавания
Рекордсмены мира в плавании